Stjepan Zlatarić (provincijal)
Stjepan Zlatarić (prosvjeta)